Busungbiu ist ein Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Buleleng der indonesischen Provinz Bali. Er grenzt im Südwesten an den Kecamatan
Pekutatan (Kab. Jembrana), im Westen und Nordwesten an Seririt, im Nordosten an Banjar und im Südosten an den Kecamatan Pupuan (Kab. Tabanan). Der Binnendistrikt ist der bevölkerungsärmste im Bezirk, die Bevölkerungsdichte ist die zweitniedrigste (noch vor Gerokgak). Bungbiu wird in 15 Dörfer (Desa) gegliedert. Diese bestehen aus 43 Dusun/Banjar und 16 Desa Adat.

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche(km²)|| Einwohner || Dichte(Einw. pro km²)
|-
| 51.08.03.2001 || style="text-align:left" | Sepang || 5,26 || 5.598 || 1.064,3
|-
| 51.08.03.2002 || style="text-align:left" | Tista || 5,23 || 4.451 || 851,1
|-
| 51.08.03.2003 || style="text-align:left" | Bongancina || 5,34 || 1.362 || 255,1
|-
| 51.08.03.2004 || style="text-align:left" | Pucaksari || 10,76 || 3.296 || 306,3
|-
| 51.08.03.2005 || style="text-align:left" | Telaga || 4,01 || 1.659 || 413,7
|-
| 51.08.03.2006 || style="text-align:left" | Titab || 2,55 || 1.245 || 488,2
|-
| 51.08.03.2007 || style="text-align:left" | Subuk || 3,37 || 1.609 || 477,5
|-
| 51.08.03.2008 || style="text-align:left" | Tinggarsari || 7,72 || 3.716 || 481,4
|-
| 51.08.03.2009 || style="text-align:left" | Kedis || 6,13 || 3.607 || 588,4
|-
| 51.08.03.2010 || style="text-align:left" | Kekeran || 2,35 || 3.020 || 1.285,1
|-
| 51.08.03.2011 || style="text-align:left" | Busungbiu || 5,31 || 9.853 || 1.855,6
|-
| 51.08.03.2012 || style="text-align:left" | Pelapuan || 3,9 || 3.541 || 907,9
|-
| 51.08.03.2013 || style="text-align:left" | Bengkel || 5,72 || 3.946 || 689,9
|-
| 51.08.03.2014 || style="text-align:left" | Umejero || 5,81 || 3.515 || 605,0
|-
| 51.08.03.2015 || style="text-align:left" | Sepang Kelod || 54,02 || 4.296 || 79,5
|-
! 51.08.03 || Kec. Busungbiu || style="text-align:right" | 141,42 || style="text-align:right" | 54.714 || style="text-align:right" | 386,9
|}

Ergebnisse aus Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 141,42 || 55.454 || 27.780 || 27.674 || 392,1 || 100,4
|-
| 30.06.2021 || 141,42 || 44.533 || 27.852 || 27.781 || 314,9 || 100,3
|-
| 31.12.2021 || 141 || 54.714 || 27.497 || 27.217 || 388,0 || 101,0
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Buleleng